Il gruppo della staurolite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della staurolite 
 Magnesiostaurolite
 Staurolite
 Zincostaurolite

Note 

Staurolite